Galisteo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Galisteo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Galisteo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres,

USA 

 Galisteo (ort), New Mexico, Santa Fe County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar